Anerkannte Religionsgemeinschaft bzw. Anerkannte Kirche steht für
 allgemein staatlich anerkannte Glaubensgemeinschaften, siehe Staatskirchenrecht
 in Österreich eine Sonderform der anerkannten religiösen Organisationen, siehe Anerkannte Religionen in Österreich